Лига Арабского залива 2014/2015 годов () —
40-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Ахли». Сезон начался 15 сентября 2014 года и завершился 15 мая 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com
 Чемпионат ОАЭ на сайте rsssf.com

2014/2015
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2014 году
Спорт в ОАЭ в 2015 году